Kulick ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Kulick (1950–2020), amerikanischer Rockmusiker und Musikproduzent
 Bruce Kulick (* 1953), amerikanischer Rockmusiker
 Don Kulick (* 1960), amerikanischer Anthropologe
 Kelly Kulick (* 1977), amerikanische Bowlerin
 Larry Kulick (* 1966), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Greensburg

Siehe auch:
 Kulik
 Kulig
 Kuhligk
 Kulyk